Vänern kan syfta på:

 Vänern, Sveriges största sjö,  (5650 km²)
 Vänern, Storfors kommun, 
 Vänern, Värmdö kommun,  (0,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn